Турдиєв Саїдкул Алійович (15 липня 1912, Хавабат — 3 жовтня 1943) — народний комісар землеробства Таджицької РСР, Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
 Турдиєв Халіл (1909(1909), місто Чимкент, тепер Шимкент, Республіка Казахстан — 1971, Ташкент, тепер Республіка Узбекистан) — узбецький радянський партійний діяч.